

Titres d'œuvres d'art

Cinéma 
 L'Échappée belle, court-métrage d'Antoine Vaton sorti en 1992 ;
 L'Échappée belle, film français d'Étienne Dhaene sorti en 1996 ;
 L'Échappée belle, téléfilm de Jérôme Enrico diffusé en 1996 ;
 L'Échappée belle, film français d'Émilie Cherpitel sorti en 2015 ;
 L'Échappée belle (The Leisure Seeker), film italien de Paolo Virzì sorti en 2017.

Littérature 
 L'Échappée belle, longue nouvelle d'Anna Gavalda parue en 2001, reprise en court roman en 2009 ;
 L'Échappée belle (maison d'édition), une maison d'édition française.

Théâtre 
 L'Échappée belle, pièce de théâtre d'Henri Garcin et Romain Bouteille représentée en 1964.

Autres

Sport 
 L'Échappée Belle est une course d'ultra-trail qui traverse le massif de Belledonne.